Pipa rodzaj płaza bezogonowego z rodziny grzbietorodowatych (Pipidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w północnej Ameryce Południowej i Panamie.

Systematyka

Etymologia 
 Pipa: nazwa pipa oznaczająca w regionie Galibi w Surinamie „ropuchę”.
 Piparius: wariant nazwy Pipa . Nazwa zastępcza dla „Pipa ”.
 Asterodactylus:  astēr, αστερος asteros „gwiazda”; δακτυλος daktulos „palec”. Nazwa zastępcza dla Pipa .
 Leptopus: gr. λεπτος leptos „delikatny, drobny”; πους pous, ποδος podos „stopa”. Gatunek typowy: Leptopus asterodactylus  (= Rana pipa ).
 Protopipa: gr. πρωτο- prōto- „pierwszy, świeży”; rodzaj Pipa . Gatunek typowy: Pipa aspera .
 Hemipipa: gr. ἡμι- hēmi- „pół-, mały”, od ἡμισυς hēmisus „połowa”; rodzaj Pipa . Gatunek typowy: Protopipa carvalhoi .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Pipa arrabali 
 Pipa aspera 
 Pipa carvalhoi 
 Pipa myersi 
 Pipa parva 
 Pipa pipa  – grzbietoród amerykański
 Pipa snethlageae 

Takson nieprzypisany do żywej lub wymarłej populacji (nomina inquirenda):
 Pipa verrucosa

Kladogram 
Kladogram na podstawie badań filogenetycznych przeprowadzonych w 2001 roku przez Trueba i Massemina:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Grzbietorodowate